Михаил Спиридо́нов:
 Спиридонов, Михаил (более известен как Михаил Минский; 1918—1988) — русский и украинский камерный, эстрадный и оперный певец (баритон).
 Спиридонов, Михаил Васильевич (1937—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Спиридонов, Михаил Григорьевич (род. 1952) — российский художник, член Союза художников.
 Спиридонов, Михаил Фёдорович (1930—2018) — Герой Социалистического Труда (1971).